La classe de seconde est, en France, la première des trois années du lycée. Les élèves y rentrent normalement l'année de leurs 15 ans (sauf ceux qui ont redoublé ou sauté une classe).

Présentation 
On distingue :
 la seconde générale et technologique,
 la seconde professionnelle.

Références 

Classe de lycée en France